Барабаш — українське, польське прізвище; населений пункт.

В українській мові походить від народної назви біблійного імені Варавва, у польській мові Barabasz. 

За іншою версією від тюркських слів бар (вар) — «є в наявності», і баш — «голова». Означає «людина з головою», «розумний».

Перший відомий представник — козацький гетьман Дмитро Барабаш.

Відомі носії
 Барабаш Василь Кирилович (1938) — живописець, плакатист, художник монументально-декоративного мистецтва.
 Барабаш Віктор (1855—1928) — польський музикант (фортепіано), директор Краківської консерваторії
 Барабаш Віктор Іванович (1934) — доктор сільськогосподарських наук.
 Барабаш Володимир (1900 — ?) — поет, перекладач.
 Барабаш Григорій Васильович (1912–1978) — громадський і політичний діяч.
 Барабаш Григорій Іванович (1908—1972) — активний член ОУН, ад'ютант головнокомандувача національної оборони Карпатської України Сергія Єфремова, сотник батальйону «Роланд».
 Барабаш Дмитро (1578—1618) — гетьман нереєстрових козаків (1617).
 Барабаш Еніке (1986) — румунська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Барабаш Іван (?—1648) — осавул реєстрових козаків.
 Барабаш Ірина Анатоліївна (1970) — автор і виконавець пісень під акомпанемент шестиструнної гітари.
 Барабаш Михайло Федорович (1952) — український художник.
 Барабаш Олег Володимирович (* 1964) — український науковець, доктор технічних наук, професор.
 Барабаш Олександр Леонідович (1955) — народний депутат України 1-го скликання.
 Барабаш Олександр Тихонович (1923 — 2004) — український вчений-правознавець.
 Барабаш Олексій — галицький громадський діяч, московофіл.
 Барабаш Опанас Семенович (1908—1996) — Герой Радянського Союзу.
 Барабаш Світлана Григорівна (*30 червня 1941, Олександрівка (Кіровоградська область, смт) — поетеса. Доктор філологічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України.
 Барабаш Софія (1897—?) — українська вчителька, громадська діячка.
 Барабаш Станіслав Григорович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барабаш Тереза Романівна ( 1984, Львів) — українська художниця, працює в сфері мистецтва текстилю.
 Барабаш Тібор (1911—1984) — угорський письменник.
 Барабаш Юрій Якович (*10 серпня 1931, Харків) — критик. Доктор філологічних наук.
 Барабаш Яків (?—1658) — запорізький кошовий.

Топоніми 

 Барабаш — село в Хасанському районі Приморського краю Російської Федерації.

Див. також 
 Барабаші

Примітки 

Українські прізвища